El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1996 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Continental Airlines Arena de East Rutherford, Nueva Jersey. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Kentucky, que lograba su sexto título, el primero desde 1978, derrotando a la Universidad de Syracuse, en su segunda aparición en una final. John Wallace, de los Orangemen, fue el máximo anotador del torneo, mientras que Tony Delk fue considerado Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional – Atlanta

Final Regional

Midwest Regional – Minneapolis

Final Regional

Southeast Regional – Lexington, Kentucky

Final Regional

West Regional – Denver, Colorado

Final Regional

Final Four at East Rutherford, New Jersey

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 1996
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA